PDA har flera betydelser:

 Personal Digital Assistant eller personlig digital hjälpreda, se vidare handdator.
 Push Down Automat inom automatteorin.
 Porter Drinkers Association förening för porterns drickande , se vidare Porter Drinkers Association.
 Public display of affection fysiskt demonstrerande av sin kärlek till någon, inför andra människor. Hålla händer och pussas offentligt är exempel.
 Patent Ductus Arteriosus Öppetstående ductus arteriosus
 Pathological Demand Avoidance en föreslagen undertyp av autism, se vidare https://en.wikipedia.org/wiki/Pathological_demand_avoidance